Butzkamm ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Butzkamm (* 1935, † 2016), deutscher römisch-katholischer Priester und Buchautor
 Wolfgang Butzkamm (* 1938), deutscher Anglist